Влади́мир Горбуно́в:
 Горбунов, Владимир Васильевич (род. 1950) — советский хоккеист.
 Горбунов, Владимир Владимирович (род. 1982) — российский хоккеист.
 
 
 Горбунов, Владимир Николаевич (1948—2016) — советский футболист.
 Горбунов, Владимир Петрович (1903—1945) — советский авиаконструктор.
 Горбунов, Владимир Тихонович (1919—2017) — советский, русский художник.